La palabra Aguacateco puede referirse a:

 El Idioma aguacateco un idioma de la familia lingüística mayense hablado en Guatemala.
 Una etnia, los Aguacatecos originarios del municipio de Aguacatán, Guatemala.
 Conocido por sus famosas frases Samuesgei el Aguacateo está creciendo en popularidad.